Алекса́ндр Фила́тов:
 Филатов, Алексей Алексеевич (род. 1965) — советский и российский военнослужащий, подполковник ФСБ, сотрудник Управления «А» Центра специального назначения ФСБ России, автор ряда книг об управлении «А», консультант документальных фильмов, теле- и радиопередач, возглавляет Союз офицеров группы «Альфа».
 Филатов, Алексей Валерьевич (род. 1976) — украинский юрист, заместитель Главы администрации президента Украины.
 Филатов, Алексей Яковлевич (1905—1944) — Герой Советского Союза.